Wolfsegg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Wolfsegg (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Wolfsegg am Hausruck, Marktgemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Wolfsegg (Massing), Ortsteil von Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wolfsegg (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wolfsegg (Gemeinde Heidenreichstein), Ortsteil von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Wolfsegg (Gemeinde Wartberg), Ortschaft von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Burgen und Schlösser:
 Burg Wolfsegg, in Wolfsegg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schloss Wolfsegg, in Wolfsegg am Hausruck, Österreich
 Schloss Wolfsegg (Massing), abgegangenes Schloss in Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Wolfegg (Begriffsklärung)
 Wolfseck